Elizabeth Forbes peut faire référence à :
 Elizabeth Forbes (1924-2014), une musicologue et critique musicale anglaise
 Elizabeth Forbes, un peintre canadien
 , une athlète néo-zélandaise
 Elizabeth Forbes, un personnage de la série Vampire Diaries